Voici la liste des planètes mineures numérotées de 7001 à 8000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

7001-7100

7101-7200

7201-7300

7301-7400

7401-7500

7501-7600

7601-7700

7701-7800

7801-7900

7901-8000 

07001–08000